DNF steht für:
 den mathematischen Begriff Disjunktive Normalform
 den Sportbegriff Did not finish („nicht ins Ziel gekommen“)
 das Computerspiel Duke Nukem Forever
 Did Not Find, ein Logtype beim Geocaching
 Do Not Fit, kennzeichnet z. B. in einem Schaltplan ein unbestücktes Bauelement
 Do not fly, Zeit nach einem Tauchgang während der der Taucher nicht höher als 400 m über den Tauchplatz aufsteigen sollte.
 Deutschnationale Front, siehe Deutschnationale Volkspartei
 Deutsch-Norwegische Freundschaftsgesellschaft
 Dynamic without fins, eine Disziplin des Apnoetauchens
 das Paketmanagement-System DNF (Dandified Yum)
 die ehemalige norwegische LGBT-Organisation Det Norske Forbundet av 1948
 DNf (Inschrift), Inschrift von Dareios I.

DNF